Санта Марија Ипалапа има више значења:

 Општина Санта Марија Ипалапа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Ипалапа (Санта Марија Ипалапа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику